Первомайский — посёлок в Любинском районе Омской области России. Входит в состав Алексеевского сельского поселения.

География 
Населённый пункт находится на юго-западе центральной части Омской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на расстоянии примерно 44 километров (по прямой) к северо-западу от посёлка городского типа Любинский, административного центра района. Абсолютная высота — 119 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 58,3 %, женщины — соответственно 41,7 %.

 Национальный состав
По данным переписи 1970 г. в поселке проживало 67 человек, 64% населения составляли немцы.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 58 % из 175 чел., немцы — 30 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Любинского района
Места поселения российских немцев в Омской области